Chihuahua puede referirse a:

 Chihuahua, un estado mexicano.
 Chihuahua, un municipio del estado mexicano.
 Chihuahua, la capital del estado mexicano.
 Chihuahua, una raza de perro.
 Playa Chihuahua, una playa naturista en el departamento de Maldonado, Uruguay.
 Chihuahua, un balneario del departamento de Maldonado, Uruguay.